Владычкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Владычкино — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Владычкино — посёлок в Пачелмском районе Пензенской области.